El término Xtreme puede referirse a:

 Xtreme, un grupo estadounidense de música de estilo bachata; o
 Xtreme, el primer álbum del grupo Xtreme.